Belagerung von Messina steht für:

 Belagerung von Messina (1718) – die Spanier bezwingen die piemontenisch-österreichische Besatzung
 Belagerung von Messina (1719) – die Kaiserlichen bezwingen die Spanier
 Belagerung von Messina (1734) – die Spanier bezwingen die Kaiserlichen